Барух Бенасерраф (; 29 октября 1920, Каракас — 2 августа 2011, Бостон) — американский врач-иммунолог. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1980 года за открытие главного комплекса гистосовместимости, группы генов, отвечающих за распознавание чужеродных веществ и развитие иммунного ответа.
Разделил премию с Жаном Доссе и Джорджем Снеллом.

Член Национальной академии наук США (1972), удостоен Национальной научной медали США (1990).

Биография 
Родился в обеспеченной сефардской еврейской семье. Его отец происходил из Марокко (Тетуан) и получил французское образование в Алжире, где и женился; поэтому когда будущему учёному исполнилось 5 лет, семья переехала в Париж. Здесь они оставались вплоть до Второй мировой войны, но в 1939 году вернулись в Венесуэлу.

Для получения хорошего образования Бенасерраф в 1940 году поехал в Нью-Йорк, где поступил в Колумбийский университет и в 1942 году получил там степень бакалавра наук. Желая далее изучать биологию и медицину и испытывая сложности с поступлением в медицинскую школу для этого — получив отказы от многих вузов (по его собственным словам, в связи с его происхождением), поступил в медицинский колледж Виргинии, и, как все медицинские студенты того времени, был призван в армию. Став врачом, Бенасерраф с 1946 года служил 2 года армейским врачом в части, расквартированной в Нанси (Франция).

После армии решил заняться научной деятельностью, в частности его интересовала иммунология и в особенности гиперчувствительность, так как он сам страдал астмой. Два года (1948—1949) он проработал в Нейрологическом институте при школе врачей и хирургов Колумбийского университета, где занимался иммунохимией и иммунологией. После этого он 6 лет работал в Госпитале Бруссе (Париж), изучая ретикуло-эндотелиальную систему, но, в конце концов, в 1956 году вновь вернулся в США.

В медицинской школе Нью-Йоркского университета Бенасерраф изучал механизм гиперчувствительности, а также клеточную и гуморальную гиперчувствительность. Эти работы привели к открытию, за которое он получил позже Нобелевскую премию. В 1968 году он получил позицию в Национальном институте аллергии и инфекционных заболеваний в Бетесде, а в 1970 году стал заведующим отдела патологии Гарвардского университета, где продолжал заниматься иммунным ответом.

В 1980 году получил Нобелевскую премию за открытие главного комплекса гистосовместимости, который отвечает за развитие иммунного ответа организма на чужеродный белок. В последние годы работал в Онкологическом институте Дана-Фарбера в Бостоне.

В 1983 году он стал одним из 42-х членов-основателей, в т. ч. одним из девяти Нобелевских лауреатов, Академии наук стран третьего мира, ныне Всемирной академии наук (TWAS). Подписал «Предупреждение учёных человечеству» (1992).

Член Американской академии искусств и наук (1972).
Почётный член Скандинавского общества иммунологии (Scandinavian Society of Immunology) (1972) и .
Почетный доктор ряда вузов, в т. ч. университетов Гарварда (1992), Бордо (1993) и Вены (1995, Hon MD), Нью-Йорка (1981) и Колумбийского университета (1985), а также Института Вейцмана (1989).

Семья 
Жена (с 1943 года) — Аннет Бенасерраф (урождённая Дрейфус, 1922—2011) — происходила из семьи Альфреда Дрейфуса и приходилась племянницей лауреату Нобелевской премии в области физиологии и медицины Жаку Моно; автор книги о истории своей семьи «L’odyssée d’une jeune fille de bonne famille» (1997). Дочь — Берил Рика Бенасерраф (1949—2022), автор трудов в области пренатальной ультрасонографии, профессор рентгенологии в медицинской школе Гарвардского университета (её муж — профессор и заведующий кафедрой сердечно-сосудистых заболеваний того же университета Питер Либби).

Брат — американский философ Пол Джозеф Саломон Бенасерраф (род. 1931), известный главным образом своими работами по философии математики.

Примечания

Ссылки 
 Автобиография Баруха Бенасеррафа на Нобелевском сайте 
 MHC (HLA): Главный комплекс гистосовместимости

Иммунологи США
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Члены Национальной академии наук США
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Всемирной академии наук
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Колумбийского университета
Почётные доктора Венского университета
Иммигрировавшие в США из Венесуэлы
Выпускники Французской средней школы Нью-Йорка
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета
Президенты Международного союза иммунологических обществ
Президенты Американской ассоциации иммунологов